Финал Кубка Англии по футболу 2014 года стал 133-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии.

Матч состоялся 17 мая 2014 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились «Арсенал» и «Халл Сити». Победу в матче одержал «Арсенал» со счётом 3:2.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2014
Кубок Англии
Кубок Англии 2014
Кубок Англии 2014